Saier ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Saier (* 1978), deutscher Sportökonom und Fußballfunktionär
 Josef Saier (1874–1955), deutscher Pfarrer und Theatergründer
 Oskar Saier (1932–2008), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Freiburg

Saier steht für folgende Unternehmen:
 Saier Automobilbau, deutscher Automobilhersteller
 Saier Gruppe, Hersteller von Kunststoffverpackungen